F60 ou F.60 peut faire référence à :

Médecine 
 Troubles spécifiques de la personnalité, d'après la Classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon F60, un appareil photographique reflex de Nikon.

Production industrielle 
 Pont convoyeur F60, plusieurs pont convoyeur dans les mines de lignite de la Lusace.

Sport automobile 
 Ferrari F60 America, cabriolet du constructeur italien Ferrari.

Transports 
Automobile
 Ferrari F60, formule 1 de l'écurie Scuderia Ferrari.

Aviation
 Farman F.60, un avion de ligne du constructeur français Farman ;
 Fokker F60, version cargo de l'avion Fokker F50 du constructeur néerlandais Fokker.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres